Napétost je pojem, ki ima v različnih zvezah različen pomen:
 električna napetost
 magnetna napetost
 mehanska napetost
 površinska napetost

Elektrika in magnetizem
Mehanika